Ма́гдебургские (Корсунские, Плоцкие, Сигтунские) врата — романские бронзовые ворота середины XII века, расположенные на западной стороне Софийского собора в Новгороде, где находился главный вход в храм. Ныне открываются только во время праздников, когда службу ведёт архиепископ Новгородский и Старорусский.

Происхождение 
Врата сделаны в 1152—1154 годах в Магдебурге и предназначались, по-видимому, для собора Успения Пресвятой Девы Марии в Плоцке. В Новгороде врата появились во второй четверти XV века. Впервые двери придела Рождества Богоматери упоминаются в XVIII веке в описях Софийского собора, где они именуются Корсунскими, а в описи 1803 года они обозначены как немецкие. Около 1450 года эти двери, отреставрированные мастером Аврамом, были перенесены в западный портал собора. С середины XV века бытовала легенда о том, что врата из Византии привёз Великий князь Владимир, и до появления новой версии их происхождения их называли Корсунскими. В версии, опубликованной Ф. Аделунгом в 1823 году, эти врата являются воинским трофеем новгородцев (карел, эстов, ижор и северных русских), ходивших по морю в 1187 году в тогдашнюю шведскую столицу Сигтуну.

Сигтунская версия 
Ворота были смонтированы после привоза в Новгород не в первоначальном виде, а с нарушением прежней композиции. Многие части при перевозке были потеряны и заменены рельефами и украшениями из другого памятника подобного рода, несколько отличавшегося по стилю. Это говорит за то, что врата привезены в Новгород не в результате покупки (в этом случае была бы тщательно зафиксирована первоначальная композиция и были бы сохранены все детали), а как военная добыча.

Внешний вид 

Магдебурские врата состоят из двух створок, покрытых рельефными изображениями сцен из Ветхого и Нового Заветов. Врата происходят из Центральной Европы, чем объясняется католический, а не православный характер изображений. Сцены с фигурами людей, животных, архитектурными деталями выполнены с большим художественным мастерством. На вратах изображены и исторические фигуры —  (1152—1192) и  (1129—1156). По их заказу ворота были изготовлены в 1152—1154 годах. Также на вратах присутствуют изображения сотворивших их мастеров-литейщиков Риквина (с весами в правой и клещами в левой руке) и Вайсмута (с клещами в руках). Между фигурами немецких создателей помещена фигура русского мастера Авраама. У каждой из трёх фигур сделаны надписи: на латинском языке у фигур Риквина и Вайсмута и на русском у фигуры Авраама. Авраам, по преданию, собрал пластины, на которые врата были разобраны для перевозки. По одной из версий, он был современником и сотрудником Риквина и Вайсмута, по другой — жил несколько веков спустя, руководил поновлением ворот и добавил свой автопортрет. Дверные рукояти, согласно средневековой традиции, имеют вид звериных масок с прикреплёнными к их челюстям двуглавыми змеями, служащими назидательным образом Ада и напоминающими входящему о грядущем Страшном Суде. В пасти у масок — головы грешников. Над композициями вырезаны латинские надписи, под ними — русские переводы. В нижнем правом углу левой створки — редкое изображение сотворения Евы. Кентавр (Китоврас), целящийся из лука, — олицетворение двойственности человеческой натуры.

Попытка «возврата» в Швецию 
Во время шведской оккупации Новгорода в XVII веке шведский король Густав II Адольф, веря, что эти ворота из Сигтуны, пытался их возвратить, но его военачальник Якоб Делагарди, опасаясь гнева горожан, оставил врата на месте.

В письме 1616 года Делагарди писал из оккупированного шведами Новгорода в Стокгольм к государственному канцлеру Оксеншерне:
«Относительно медных врат, которые его королевское величество желает, чтобы ему прислали из Новгорода ради их достопримечательности, тем более, что они были некогда взяты из Сигтуны, — то я очень бы желал исполнить приказание его королевского величества, но так как эти врата… служат входом в главный храм митрополита здесь, в кремле, куда он ежедневно ходит, то это причинило бы много крика, жалоб и беспокойства. Но, когда между нами идут переговоры, мы не должны трогать этих врат, пока не увидим исхода переговоров; и если, вопреки нашим ожиданиям, переговоры не будут благополучны, то мы, конечно, должны взять отсюда не одни эти врата».

Реставрация 
В 1980-х — 1990-х годах Магдебургские врата неоднократно исследовались и реставрировались. В ходе реставрации специалистами-реставраторами было выдвинуто предложение поместить оригинал в музей и заменить его копией, однако оно не получило поддержки.

Примечания

Литература 
 Альмгрен О. К легенде о Сигтунских вратах в новгородском Софийском соборе // Сборник Новгородского общества любителей древности, вып. 6. — Новгород, 1912. С. 23—24.
  Бочаров Г. Н. «Корсунские» врата новгородского Софийского собора // Памятники русской архитектуры и монументального искусства. Стиль, атрибуции, датировки. — М.: Наука, 1983.
 Богусевич В. А. Магдебургские врата XII в. // Новгородский исторический сборник. Вып. 6. — Новгород., 1939.
 Шаскольский И. П. Предание о «Сигтунских вратах» и его достоверность // Ученые записки ЛГУ, № 112 (серия исторических наук, вып. 14). Л., 1949.
 Никитина Ю. И. Софийский Собор // Туристу о Новгороде. — Л.: Лениздат, 1972.
 Поппе А. В. К истории романских дверей Софии Новгородской // Средневековая Русь. — М., 1976.
 Беляев С. А. Корсунские двери новгородского Софийского собора // Древняя Русь и славяне. — М., 1978.
  Трифонова А. Н. Бронзовые двери Софийского собора в Новгороде // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материалы научной конференции, 1995.
 Коваленко Г. М. Кандидат на престол: из истории политических и культурных связей России и Швеции XI—XX веков. — СПб.: Блиц, 1999. 207 с. — ISBN 5-86789-085-6.
 Царевская Т. Ю. Магдебургские врата Новгородского Софийского собора. — М.: Северный паломник, 2001. — 15 с.: 12 л. цв. ил. — ISBN 5-94431-014-6.

Декоративно-прикладное искусство Средних веков
Новгородский детинец
Появились в 1153 году